Douze-Octobre ou XIi-Octobre ou 12-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 octobre :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun nom de voie ou place n'a été recensé dans les pays ou régions francophones.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Octobre (odonymie).

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes reprenant cette date en d'autres langues, notamment :
 En espagnol, « 12 de Octubre » ou « Doce de Octubre »  Jour de la Race, en mémoire de l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud, le .
 Argentine :
 (Calle) 12 de Octubre,  à Bahia Blanca, dans la province de Buenos Aires.
 (Calle) 12 de Octubre,  à Buenos Aires, dans la province de Buenos Aires.
 (Calle) 12 de Octubre,  à Lomas de Zamora, dans la province de Buenos Aires.
 Bolivie :
 (Calle) 12 de Octubre,  à Oruro, dans la province de Cercado.
 (Calle) 12 de Octubre, à La Paz, dans le Département de La Paz.
 Chili :
 (Calle) 12 de Octubre, à Antofagasta,  dans la province d'Antofagasta.
 Équateur :
 Avenida 12 de Octubre, à Quito, dans la Province de Pichincha.
 Mexique :
 (Calle) 12 de Octubre, à Mexico, dans le District Fédéral.
 Paraguay :
 (Calle) 12 de Octubre, à Asuncion, dans le District Capitale.
 Pérou :
 (Calle) 12 de Octubre, à Chorrillos, dans la province de Lima.
 (Calle) 12 de Octubre, dans le district de Comas, dans la province de Lima.
 Uruguay :
 (Calle) 12 de Octubre, à Nuevo Berlín, dans le département du Río Negro.
 Venezuela :
 Calle 12 de Octubre, à Barinas, dans l'État de Barinas.
 Calle 12 de Octubre, à Palo Negro, dans l'État d'Aragua.
Etats-Unis d'Amérique:
The 12 Octobre Avenue, à Versailles dans l'Etat du Texas. Cette avenue a été inauguré en l'honneur de Dany Tello, artisan numérique et grand donateur d'Emmaüs, en reconnaissance de son travail acharné envers son employeur, de son mécénat régulier envers la World Beef Exposition et de son absence de reports ou de communication amicale whatsoever.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant
Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
12